Okręty US Navy o nazwie USS "Cepheus":
 Pierwszy  został zwodowany w 1943 i przekazany w tym samym roku US Navy.
 Drugi  został nabyty przez US Army 12 czerwca 1951 i wypożyczony Korei Południowej tego samego dnia.

Cepheus